Zwei U-Boote der United States Navy trugen bisher den Namen USS Pintado, nach dem Pintado, einer karibischen Makrelenart:

 Die erste Pintado, (SS-387), war ein U-Boot der Balao-Klasse, Stapellauf 1944, abgebrochen 1967.
 Die zweite Pintado, (SSN-672), war ein U-Boot der Sturgeon-Klasse, Stapellauf 1971, abgebrochen 1998.

Pintado